Нейтан Джейсон Джонс (; ) — валлийский футболист и футбольный тренер.

Карьера 
Джонс родился в Блэронде, шахтёрской деревушке в долине Ронда, и начал свою карьеру в молодёжной команде местного клуба «Кардифф Сити». Тем не менее в первую команду Нейтан не пробился и покинул Кардифф летом 1991 года. Первым клубом во взрослом футболе стал «Мэйстег Парк». Затем — «Тон Пентре» и клуб футбольной конференции «Мертир-Тидвил». После двух лет на «Пенидаррен Парк» в 1995 году Джонс получил повышение и перешёл в «Лутон Таун» Дэвида Плита за 10 000 фунтов стерлингов. Однако, вскоре затосковав по дому, покинул клуб, так и не сыграв за него ни одного матча. Переезд в Испанию стал новым этапом его карьеры. Джонс стал игроком клуба «Бадахос», выступавшего во втором дивизионе. Руководил клубом англичанин Колин Эддисон. Сезон 1995/96 сложился для команды весьма успешно, «Бадахос» был в шаге от повышения в классе в Ла Лигу, но уступил место «Эстремадуре». В следующем сезоне 1996/97 Джонс перешёл в «Нумансию», выступавшую в Сегунде B, и помог ей выйти в плей-офф. По собственному признанию Нейтана, время, проведённое в Испании, оказало большое влияние на его жизнь и карьеру.

Статистика тренера

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте leaguemanagers.com

Футболисты Уэльса
Игроки ФК «Мертир-Тидвил»
Игроки ФК «Бадахос»
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Скарборо»
Игроки ФК «Саутенд Юнайтед»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Бертон Альбион»
Футбольные тренеры Уэльса
Тренеры ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Тренеры ФК «Лутон Таун»
Тренеры ФК «Сток Сити»
Тренеры ФК «Саутгемптон»